Mure steht für:
 Mure, Schlammstrom im Gebirge, siehe Murgang
 Mure (Kagawa), Stadtteil von Takamatsu, Präfektur Kagawa, Japan

Personen:
 Heinrich von der Mure (13. Jh.), deutscher Minnesänger
 Konrad von Mure (um 1210 – 1281), Geistlicher und Chorherr
 Keiko Mure (1929–2012), japanische Dichterin und Schriftstellerin

Siehe auch:
 La Mure (Begriffsklärung)
 Mur (Begriffsklärung)
 Muren (Begriffsklärung)
 Muri (Begriffsklärung)